Mimer kan syfta på:

Mimer – en jätte i nordisk mytologi
MIMER – ett datorprogram för material- och produktionsstyrning utvecklat av Datasaab år 1977
Mimer SQL – relationsdatabas från det svenska företaget Mimer Information Technology AB
Mimers brunn – vishetens brunn i nordisk mytologi
Mimers Källa – en tidskrift utgiven av Sveriges Asatrosamfund
Mimers Hus gymnasium – en gymnasieskola i Kungälv
Mimershallen – en idrottshall i Kungälv
Bostads AB Mimer – ett bostadsföretag ägt av Västerås stad